Лыса — топоним:
 Лыса — село в Подгаецком районе Тернопольской области Украины;
 Лыса — река в России, правый приток Алыса;
 Лыса — одно из названий реки Лиса в Латвии.